Île Longue (Finistère) - schiereiland in Bretagne, Frankrijk
 Île Longue (Morbihan) - eiland in Bretagne, Frankrijk
 Île Longue (Kerguelen) - eiland in de Kerguelen